Franque est le féminin de franc, adjectif se rapportant au peuple germanique des Francs 

 François II Franque (1709-1794), architecte français.
 Jean-Baptiste Franque (1683-1758), architecte français.
 
 Joseph-Boniface Franque (1774-1833), peintre français.